Gionatha Spinesi  est un footballeur italien, né le  à Pise, qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques détaillées

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1978
Naissance à Pise
Footballeur italien
Joueur du Pise Calcio
Joueur de l'Inter Milan
Joueur du Castel di Sangro
Joueur du SSC Bari
Joueur de l'AC Arezzo
Joueur de Calcio Catane